Arciprestre é um título honorífico da Igreja Católica Apostólica Romana, dado ao padre nomeado por arcebispo ou bispo, estando este padre temporariamente incumbido de fiscalizar e resolver questões relativas à ação pastoral católica, ao clero, aos registros e patrimônios numa área de diocese ou arquidiocese, ou ainda um conjunto de suas paróquias. Em Portugal, tal título foi concedido a Paulo de Carvalho e Ataíde, tio de Sebastião José de Carvalho e Melo, marquês de Pombal.

Ao arciprestre é provido o tratamento de Sua Reverendíssima Senhoria.

Ligações externas
Livro "DFT Guia - Dicionário de Formas de Tratamento"